Sezon 2003/2004 był 65. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Sezon rozpoczął się 23 sierpnia 2003, a zakończył 22 maja 2004. Tytuł obroniła drużyna SK Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Vioresin Sinani, który w barwach klubu Vllaznia Szkodra strzelił 36 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 
 

2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii
2003 w Albanii
2004 w Albanii